Papa Agapito I – Papa della Chiesa cattolica
 Papa Agapito II – Papa della Chiesa cattolica